Лулу:

 Лулу — английская певица и актриса, победительница конкурса песни «Евровидение» 1969 года.
 «Лулу» — опера А. Берга.
 Лулу — крупнейший остров в эстуарии реки Фрейзер.
 
 Лулу, Анолин — спортсменка из Вануату, участник Олимпийских игр 2012 года.
 Лулу — прозвище города Людвигслюст, Мекленбург, Германия.
 Бадр ад-Дин Лулу — султан Мосула в 1222—1259. Основатель династии Лулу.

См. также